Аркадий Эскин:
 Эскин, Аркадий Борисович (1939—2006) — джазовый пианист.
 Эскин, Аркадий Яковлевич (1958—2018) — президент Томской торгово-промышленной палаты.